The Pass – film del 1998 diretto da Kurt Voß
The Pass – film del 2016 diretto da Ben A. Williams